Торговый баланс (внешнеторго́вый бала́нс страны́; ) — баланс, отражающий соотношение стоимости товаров, вывезенных из страны (экспорт) и стоимостью товаров, ввезённых в неё (импорт), сальдо = экспорт - импорт.

Несбалансированность внешней торговли страны выражается в торговом профиците (положительное сальдо внешней торговли) или в торговом дефиците (соответственно, отрицательное сальдо).
Торговый баланс составляется по отдельным странам, регионам или их группам, за определённый период времени, например, за год, квартал, месяц.

Определение 
В БСЭ торговый баланс определяется как соотношение между стоимостью вывезенных и ввезенных страною товаров за определенный промежуток времени, обычно за год.
Согласно К. Р. Макконнеллу и С. Л. Брю, торговый баланс — это объём торгового экспорта страны за вычетом её товарного импорта.

Виды торгового баланса 
Разница между экспортом и импортом, то есть между вывозом и ввозом, составляет сальдо торгового баланса:
 торговый баланс с положительным сальдо, когда экспорт превышает импорт, и возникает внешнеторговый профицит, называется активным торговым балансом ();
 торговый баланс с отрицательным сальдо, когда ввоз товаров преобладает над вывозом, и возникает внешнеторговый дефицит, называется пассивным торговым балансом ();
 торговый баланс с нулевым сальдо, когда экспорт равен импорту, называется нетто-балансом.

Расчёт торгового баланса 
Торговый баланс рассчитывается как стоимость товаров, проданных и купленных на условиях немедленной оплаты и поставляемых в кредит, а также безвозмездно переданных в виде правительственной помощи или по договорам дарения. В активной части баланса отражается экспорт товаров, произведённых, выращенных или добытых в стране, а также товаров, ранее ввезённых из-за границы и подвергшихся переработке. В пассивной части — импорт товаров иностранного происхождения для внутреннего потребления или переработки с целью их последующего вывоза.

За вычетом стоимости товаров по договорам дарения торговый баланс включается в платёжный баланс.

См. также 
 Список стран по торговому балансу
 Платёжный баланс
 Счёт текущих операций

Примечания

Литература 
 

Международная торговля
Система национальных счетов
Экономические показатели
Мировая экономика